Громадська спілка "Українська народна сила"
— займається підтримкою учасників бойових дій, волонтерською роботою, культурною та освітньою діяльністю.

''

Діяльність: 
Спілка організовує благодійні концерти та акції для воїнів АТО.

З початком повномасштабного вторгнення співпрацює з адміністрацією міста Hrubieszów в Польщі в якому знаходиться центр тимчасового перебування для біженців. Адміністрація має налагоджену співпрацю з волонтерами з Італії, Голандії, Чехії, Франції, Норвегії та Німеччини. При потребі допомогає в працевлаштуванні (тільки для осіб зі статусом біженця).

 Джерела: 

 Громадська спілка «Українська народна сила» | Facebook
 ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА СИЛА» КОД ЄДРПОУ 40561214 — Опендатабот (opendatabot.ua)